Чемпионат Сербии по баскетболу 2012/2013 — седьмой сезон национального первенства Сербии по баскетболу. Он проходит в 2 этапа. В Первой лиги Сербии выступают 14 команд за исключением 3 клубов, игравших в Адриатической лиги. В ней матчи проходили с 6 октября 2012 года по 23 марта 2013 года. В суперлиге Сербии выступают 5 лучших команд первой лиги и 3 клуба, игравших в адриатической лиге. Матчи Суперлиги Сербии проходили с 29 марта по 12 июня 2013 года. 4 лучшие команды Суперлиги разыграли звание чемпиона Сербии. Чемпионом страны стал в 7-й раз «Партизан».

Первая лига Сербии

Турнирная таблица

Результаты игр

Суперлига Сербии

Турнирная таблица

Результат игр

Плей-офф Суперлиги

Сетка

Полуфинал Партизан vs. Воеводина

Полуфинал Црвена звезда vs. Мега Визура

Финал Партизан vs.Црвена звезда

См. также 
 Чемпионат Сербии по баскетболу среди женщин 2012/2013

Ссылки 
 Official website of Serbian Basketball League

Чемпионат Сербии по баскетболу
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе